Анто́нова Еле́на Анато́льевна:
 Антонова, Елена Анатольевна (род. 1972) — украинская легкоатлетка (метание диска).
 Антонова, Елена Анатольевна (род. 1974) — российская синхронистка.